Turia – fiume della Spagna
Camp de Túria – comarca spagnola della Comunità Valenciana
Riba-roja de Túria – comune della Spagna nella Comunità Valenciana
Turia – comune della Romania nel distretto di Covasna
Monte Turia – montagna delle Alpi della Vanoise e del Grand Arc nelle Alpi Graie
Turia – città dell'antica Grecia